First United Presbyterian Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 First United Presbyterian Church (Loveland, Colorado), NRHP-ID 04000664
 First United Presbyterian Church (Sterling, Colorado), NRHP-ID 82002304
 First United Presbyterian Church (Sault Ste. Marie, Michigan), NRHP-ID 84000538
 First United Presbyterian Church (Madison, Nebraska), NRHP-ID 08001134
 First United Presbyterian Church (Athens, Tennessee), NRHP-ID 08000701